Schepenbuurt (Utrecht), Schepenbuurt in het westen van de stad Utrecht.
Schepenbuurt (Leeuwarden), Schepenbuurt in het oosten van de stad Leeuwarden.